El "Sake de Binks" (en japonés, ビンクスの酒 Binkusu no Sake, lit. el licor de Binks) es una canción del anime y manga One Piece escrita por Eichiro Oda. La canción aparece en la saga de Thriller Bark. Cuando la banda de los Sombreros de Paja se encuentran el barco de los piratas Rumbar y ven a Brook, este tararea la canción mientras bebe su té.

La canción, según palabras de Luffy, era la canción de los piratas de antaño, la cual todos los piratas conocen y cantan desde el corazón. Luffy mismo dijo que aprendió esa canción de Shanks y Robin.

La canción no fue cantada por completo hasta el capítulo 380 porque aún no estaba por completo acabada. Pero, de hecho, en el manga, ya por el capítulo 488 del tomo 50, Eiichiro Oda, ya había escrito la canción, sin el ritmo. El anime, fue el responsable de convertirlo en una canción. La cual, ya es parte de un CD con el nombre de ella misma (Bink's Sake), que es interpretada por todos los integrantes del grupo "Mugiwara".

Véase también 
 Piratas del Sombrero de Paja
 Brook
 Laboon

One Piece